Лимонсито има више значења:

 Лимонсито (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лимонсито (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лимонсито, Километро Сесента и Синко (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лимонсито (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лимонсито (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лимонсито (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лимонсито (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лимонсито (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику